Большая Берёзовка и Большая Березовка — топонимы:

 Большая Берёзовка (деревня) — деревня в Павинском районе Костромской области.
 Большая Берёзовка (приток Белой Холуницы) — река в Кировской области.
 Большая Березовка (приток Нелыма) — река в Тюменской области.
 Большая Березовка (приток Ортона) — река в Кемеровской области.
 Большая Берёзовка (приток Туны) — река в Иркутской области.
 Большая Берёзовка (приток Усьвы) — река в Свердловской области.
 Большая Березовка (Березовка) — река в Тамбовской области, приток Битюга.